Prasonisi, une île près de Rhodes.
 , un îlot du Dodécanèse, près de Menetón, Karpathos.
 , un îlot du Dodécanèse, entre Saria et Karpathos.
 , un îlot près de Kastos.
 , un îlot proche de Kimolos.
 , un îlot proche de Patmos.

Voir aussi 
 Vryonísi, un îlot également appelé Prasonísi, dans le district régional de Lassíthi de la Crète.